SŽD-Baureihe Г1 steht für folgende Baureihen der Staatsbahn der Sowjetunion:
 SŽD-Baureihe Г1 (Gasturbinenlokomotive), Gasturbinenlokomotiven
 SŽD-Baureihe Г1, frühere Bezeichnung der SŽD-Baureihe ЭО, Elektrolokomotiven